Poniżej znajdują się pełne klasyfikacje poszczególnych konkurencji w Pucharze Świata w łyżwiarstwie szybkim 2009/2010.

Kobiety

500 m

1000 m

1500 m

3000 & 5000 m

Drużynowo

Mężczyźni

500 m

1000 m

1500 m

3000 & 5000 m

Drużynowo

Bibliografia 
 

Puchar Świata w łyżwiarstwie szybkim
2009 w sportach zimowych
2010 w sportach zimowych